Peter van der Veen ist er Name folgender Personen:

* Peter van der Veen (Fußballtrainer) (* 1972), niederländischer Fußballtrainer 
 Pieter Gert van der Veen (* 1963), niederländischer evangelikaler Alttestamentler und Biblischer Archäologe